Uherčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Uherčice u Hustopečí (Auerschitz), Gemeinde im Okres Břeclav
Uherčice u Znojma (Ungarschitz), Gemeinde im Okres Znojmo